Pays de Valençay, un sentier de grande randonnée de pays situé dans le Berry.
 Pays de Valençay, une structure intercommunale française, située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.

Homonymie